Ghyczy Miklós (1800–1853) kamarai ügyész, pénzügyi főtanácsos, udvari tanácsos
 Ghyczy Miklós (1869–1930) mérnök, mértékügyi szakértő, államtitkár-helyettes, intézeti igazgató, kereskedelmi államtitkár